

Cinéma
 L'Invitation, film de Gottfried Reinhardt (1952)
 L'Invitation, film franco-suisse réalisé par Claude Goretta, sorti en 1973
 L'Invitation, court-métrage canadien scénarisé par Benjamin Sales et réalisé par Johanne Seymour, avec David La Haye et Caroline Néron sorti en 1998
 L'Invitation, court-métrage français réalisé par Niels Arestrup, sorti en 2009
 L'Invitation, long-métrage français réalisé par Michaël Cohen, sorti en

Musique
 L'Invitation, album d'Étienne Daho, sorti en 2007, qui a obtenu les Victoires de La Musique du meilleur album pop rock en 2008.

Théâtre
 L'Invitation, 2019, pièce de Hadrien Raccah, mise en scène Philippe Lellouche avec Philippe Lellouche

Références